Ирма:

 Ирма — женское имя германского происхождения.
 Ирма — коммуна в Италии.
 Ирма — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Ирма — разрушительный атлантический тропический циклон 5 категории (2017).
 (177) Ирма — астероид.

См. также 
 Ирма Веп — французский художественный фильм 1996 года.
 Нежная Ирма — американский кинофильм 1963 года.
 IRMA — сокращённое название Ирландской ассоциации звукозаписывающих компаний.